Tenisový turnaj WTA Hansol Korea Open 2010 se konal ve dnech 20. - 26. září v Soulu, hlavním městě Jižní Koreje, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Naděžda Petrovová (semifinále, odstoupila)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)  Maria Kirilenková (2. kolo)  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)  Alisa Klejbanovová (vítězka)
  Jaroslava Švedovová (2. kolo)  Ana Ivanovićová (1. kolo)  Ágnes Szávayová (semifinalistka) Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Naděžda Petrovová
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=r
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Klára Zakopalová
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2= 
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=5
| RD1-team3= Alisa Klejbanovová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Ágnes Szávayová
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Klára Zakopalová
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Alisa Klejbanovová
| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6'''
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Alisa Klejbanovová /  Jen C’ (1. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2010